Piccoli giganti – programma televisivo del 2016
 Piccoli giganti (seconda edizione) – programma televisivo del 2017
 Piccoli giganti – brano musicale del 1992